Jafri se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Saiyad Masudal Hasan Jafri
 Saiyad Masudal Saiyid Masudul Hasan Jafri